UEFA Champions League finalen 1999 var en fodboldkamp der blev spillet den 26. maj 1999. Kampen blev spillet på Camp Nou i Barcelona, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1998-99. De deltagende hold var tyske Bayern München og engelske Manchester United. Kampen huskes bedst for Manchester Uniteds to mål i overtiden og sejren på 2-1, efter at have været bagud det meste af kampen.

United vandt The Treble, og sejren var kulminationen på en stor sæson, hvor holdet forinden havde vundet Premier League og FA Cuppen. Bayern München havde netop vundet Bundesligaen og kvalificeret sig til finalen i DFB-Pokal.

Manchester United bar deres traditionelle røde kamptrøjer, mens Bayern München var iført deres grå og bordeaux Champions League-trøjer. Dommer Pierluigi Collina har nævnt det som en af de mest mindeværdige kampe i sin karriere, på grund af "løvens brøl" fra publikum ved slutningen af kampen, og de ekstremt skuffede tyske spillere.

Det var Peter Schmeichels kamp nummer 393 og sidste for Manchester United, efter at han kom til klubben 1991. Schmeichel modtog som anfører Champions League-trofæet, da klubbens sædvanlige anfører Roy Keane ikke deltog på grund af karantæne.

Kamp detaljer

Referencer 

1999
Manchester United F.C.
FC Bayern München
Fodbold i 1999
Sport i Barcelona
Finalen 1999